Miguel Ferrer puede referirse a:

 Miguel Ferrer Bauzá, monje cristiano del siglo XIX;
 Miguel Ferrer, actor estadounidense;
 Miguel Ferrer Baena, investigador del CSIC.